Павел Филиппович Болсуновский (1915—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно). Подполковник.

Биография 
Родился 9 июля (26 июня — по старому стилю) 1915 года в селе Бовсуны Овручского уезда Волынской губернии Российской империи (ныне Лугинского района Житомирской области Украины) в крестьянской семье. Украинец.

По окончании семи классов сельской школы работал в колхозе. Затем его направили на работу в районный отдел милиции. В 1934 году вступил в ВКП(б), а в следующем году по спецнабору был направлен во 2-е Киевское артиллерийское училище которое окончил в 1938 году. После непродолжительной службы в 1940 году поступил в Артиллерийскую академию РККА имени Ф. Э. Дзержинского в Москве (ныне Военная академия РВСН имени Петра Великого), по окончании первого курса которой в июне 1941 года ушёл на фронт.

В звании старшего лейтенанта с начала июля 1941 года в должности начальника штаба 791-го артиллерийского полка 254-й стрелковой дивизии 11-й армии Северо-Западного фронта. Участвовал в Ленинградской стратегической оборонительной операции.

Отличился в бою у деревни Пожеревицы (ныне село Дедовичского района Псковской области). При отражении танковой атаки противника находился у передового орудия. Под его командованием расчет подбил 3 вражеских танка. Когда орудие было выведено из строя, отошёл к другому орудию и лично уничтожил 2 танка и бронемашину противника.

В ходе Демянской операции 1942 года в бою за деревню Мануйлово (ныне село Парфинского района Новгородской области) осуществлял непосредственное руководство батареей полка. Поддерживая наступление пехотных частей, батарея подавила огонь 4 пулемётных точек, 3 станковых пулемётов и 2 миномётных батарей противника. В бою под Мануйлово 10 февраля 1942 года был ранен.

На фронт вернулся в мае 1942 года и скоро произведен в капитаны. До конца января 1943 года дивизия, в которой он служил, вела позиционные бои под Старой Руссой. Зимой 1943 года он участвовал в Демянской наступательной операции 1943 года, а марте — в Старорусской операции. За успешные действия артиллерии в ходе зимне-весенней кампании 1943 года начальник штаба 791-го артиллерийского полка был произведён в майоры.

В начале мая 1943 года 254-я стрелковая дивизия была передана в состав 52-й армии и в конце месяца переброшена под Воронеж, где вошла в состав сначала Степного, а затем Воронежского фронта. До сентября 1943 года дивизия находилась в резерве фронта. Перед осенним наступлением Красной Армии подполковник П. Ф. Болсуновский был назначен командиром 791-го артиллерийского полка.

4 сентября 1943 года 52-я армия была брошена в прорыв в ходе Черниговско-Полтавской наступательной операции. 13 сентября 1943 года у села Большая Загруновка (ныне село Загруновка Зеньковского района Полтавской области) 791-й артиллерийский полк под его командованием отразил контрудар 12 немецких танков, поддерживаемых батальоном пехоты. Всего за период с 04.09.1943 по 15.09.1943 года артиллеристами полка было уничтожено 4 тяжёлых танка, 5 орудий, 3 автомашины, подавлен огонь 20 огневых точек и 4 миномётных батарей. 3 октября 1943 года 52-я армия была передана в состав Степного (с 20 октября 1943 года — 2-го Украинского) фронта.

В результате Черниговско-Полтавской операции 254-я стрелковая дивизия вышла к Днепру и 13 ноября 1943 года сходу форсировала реку у села Свидовок Черкасской области Украинской ССР. Благодаря хорошо поставленной в полку разведке и точности артиллеристы полка быстро подавляли огневые точки противника, чем обеспечили успех стрелковых подразделений при форсировании Днепра. Подполковник П. Ф. Болсуновский с несколькими батареями полка одним из первых переправился на правый берег реки и лично руководил отражением многочисленных контратак противника, в ходе которых артиллеристами было уничтожено 10 вражеских танков и до 300 солдат и офицеров вермахта.

В бою за город Черкассы 22 ноября 1943 года батареи 791-го артиллерийского полка, выдвинутые на прямую наводку, уничтожили 19 танков и до 500 солдат и офицеров противника. Всего в ходе Битвы за Днепр в период с 13.11.1943 по 01.12.1943 года полком было уничтожено 38 танков, 5 бронетранспортёров, 10 автомашин и до 1000 немецких солдат и офицеров. 14 декабря 1943 года город Черкассы был освобождён.

В зимнюю кампанию 1944 года участвовал в Кировоградской и Корсунь-Шевченковской наступательных операциях. В начале марта 1944 года в ходе Уманско-Ботошанской операции 52-я армия перешла в наступление и прорвала оборону противника на рубеже Чижовка—Рыжановка и, преследуя противника, вышла к реке Южный Буг. В исключительно трудных условиях бездорожья и распутицы подполковник В. Ф. Болсуновский обеспечил своевременное продвижение артиллерии и прикрытие стрелковых частей, чем способствовал успеху дивизии при форсировании рек Южный Буг (12 марта 1944) и Днестр (17.03.1944). 27 марта 1944 года 294-я дивизия вышла к границе Союза Советских Социалистических Республик и сходу форсировала реку Прут, вступив на территорию Румынии. В ходе Уманско-Ботошанской операции 791-й артиллерийский полк уничтожил 50 танков, 63 автомашины, до 1700 солдат и офицеров противника. Артиллеристами полка был подавлен огонь 29 пулеметных точек, 11 артиллерийских батарей и рассеяно свыше 4500 вражеских солдат.

19 апреля 1944 года при отражении контратаки противника под Яссами был тяжело ранен. На фронт вернулся только в феврале 1945 года. 254-я стрелковая дивизия 52-й армии 1-го Украинского фронта в это время вела не слишком успешные бои на реке Нейсе.

16 апреля 1945 года в ходе Берлинской стратегической операции подразделения 52-й армии форсировали реку Нейсе в районе населенного пункта Нидер-Билау (ныне Белява-Дольна в Польше в 5 км севернее города Пеньск) и, прорвав оборону немцев, 18 апреля взяли город Вайсенберг, а 21 апреля 1945 года овладели городом Баутцен.

Однако 24 апреля 1945 года 254-я дивизия попала под удар группы армий «Центр», рвущихся с юга на помощь Берлину. 26 апреля 1945 года дивизия была оттеснена к северу от Баутцена. 929-й стрелковый полк и 791-й артиллерийский полк оказались окружёнными в городе. После ранения командира 929-го стрелкового полка В. Ф. Болсуновский принял командование обоими подразделениями на себя. В течение 2 суток полки вели бои с превосходящими силами противника. К исходу 26 апреля 1945 года, когда закончились патроны, остатки окруженной группировки пошли на прорыв, однако почти все погибли. Пал смертью храбрых и подполковник П. Ф. Болсуновский. Но и немцы в этих боях потеряли более 1000 солдат и офицеров и 8 самоходных артиллерийских установок. 30 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта вновь заняли Баутцен. На теле подполковника Болсуновского, найденного на улицах города, были обнаружены боевые знамёна 929-го стрелкового и 791-го артиллерийского полков.

П. Ф. Болсуновский со всеми воинскими почестями был похоронен на кладбище в районе Тиллендорф города Бунцлау (ныне город Болеславец Республики Польша) рядом с могилой фельдмаршала М. И. Кутузова. 27 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (27.06.1945, посмертно)
 Орден Ленина — дважды (13.09.1944, 27.06.1945, посмертно)
 Орден Красного Знамени (03.10.1943)
 Орден Отечественной войны 1 степени (21.12.1943)
 Медаль «За боевые заслуги» (23.05.1942)

Литература

Документы 
  № в базе данных , , , , , , , , 
  ,

Ссылки 
 
 
 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Подполковники (СССР)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на Кутузовском мемориале